Базилевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Базилевка — деревня в составе города Уфа Башкирии.

Украина 
 Базилевка (до 2016 года — Крупское) — село в Конотопском районе Сумской области.
Базилевка — до 1946 года название села Василевка в Попельнянском районе Житомирской области.